Vänskä ist der Familienname folgender Personen:

 Osmo Vänskä (* 1953), finnischer Dirigent
 Sami Vänskä (* 1976), finnischer Bassist
 Satu Vänskä (* 1972), finnisch-australische Violinistin